Krautkrämer ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Krautkrämer (* 1927), deutscher Historiker
 Felix Krautkrämer (* 1979), deutscher Journalist und Publizist 
 Horst Krautkrämer (1937–2010), deutscher Rundfunkredakteur
 Josef Krautkrämer (1913–2000), deutscher Physiker und Unternehmer

Krautkrämer  oder Krautkraemer bezeichnet
 das ehemalige, von Josef Krautkrämer und Herbert Krautkrämer gegründete Unternehmen zur Entwicklung und Vermarktung von Ultraschallprüfgeräten.
 ein Hotel im westfälischen Münster